Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Luxa e Wesley Whitehouse che hanno battuto in finale Hyung-Taik Lee e Yong-Il Yoon 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Paul Hanley /  Nathan Healey (quarti di finale)
 Tuomas Ketola /  Dejan Petrović (quarti di finale)

 Adam Peterson /  Nir Welgreen (primo turno)
 Damian Furmanski /  Daniel Melo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2000